Příjmení Fedor nosí více významných osobností:

 Alojz Fedor (* 1959) – bývalý slovenský fotbalist
 Martin Fedor (* 1974) – slovenský politik
 Mikuláš Fedor (1874–1948) – československý politik
 Pavol Fedor (* 1971) – slovenský hokejový útočník